17-й конгресс Германского шахматного союза проходил с 18 июля по 6 августа 1910 года в Гамбурге.

Турнир состоялся вскоре после матча на первенство мира между К. Шлехтером и Эм. Ласкером и стал одной из главных побед в карьере австрийского шахматиста. Больше в турнирах такого класса Шлехтеру победить не удавалось.

Во время турнира произошел забавный инцидент. По словам Эд. Ласкера, А. И. Нимцович обиделся на какое-то высказывание немецкого мастера В. Иона и решил ему отомстить. Он опоздал к началу партии с Ионом на 45 минут, но не подошел к столику, а стал ходить по залу, разглядывая висевшие на стенах картины. До 16-го хода Нимцович подходил к доске, только чтобы сделать ход и тут же снова пойти рассматривать картины. Однако ему удалось переиграть немецкого мастера, и на 26-м ходу белые остались без качества. Ион был взбешен поведением Нимцовича, тянул сопротивление до 82-го хода, а потом попытался вызвать противника на дуэль. Нимцович в ответ предложил просто подраться.

Турнирная таблица

Примечания

Литература

Ссылки 
 Партии турнира на сайте www.pgnmentor.com

Шахматные турниры в Германии
Международные спортивные соревнования в Гамбурге
1910 год в шахматах